Krunoslavje ili Krunoslavlje je naselje u općini Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Krunoslavje je imalo 89 stanovnika.

Izvori

Vanjske poveznice
 http://www.viljevo.hr/

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji